Aleksandr Kiričenko – ex pistard russo
 Aleksej Illarionovič Kiričenko – politico e generale sovietico
 Dmitrij Kiričenko – allenatore di calcio ed ex calciatore russo
 Jurij Kiričenko – taekwondoka russo
 Ol'ga Kiričenko – ex nuotatrice sovietica